Кубок Іспанії з футболу 2016–2017 — 115-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул здобула «Барселона».

Календар

Перший раунд 
Команди Алькояно, Аренас, Картахена, Лягустера, Расінг (Сантандер), Туделано пройшли до наступного раунду після жеребкування.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня 2016

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 вересня 2016

|}

Третій раунд 
Команда Уеска (2) пройшла до наступного раунду після жеребкування.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 жовтня 2016

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 жовтня/30 листопада 2016

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 листопада/21 грудня 2016

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 листопада/22 грудня 2016

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 листопада/20 грудня 2016

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 листопада/21 грудня 2016

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 листопада/22 грудня 2016

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/20 грудня 2016

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/22 грудня 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/10 січня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/11 січня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/12 січня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/11 січня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/12 січня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/11 січня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18/24 січня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18/25 січня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19/25 січня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19/26 січня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/7 лютого 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/8 лютого 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Сайт Королівської федерації футболу Іспанії  
 Copa del Rey 2016-2017  
 Газета Марка  
 Газета Ас  
 Кубок Іспанії на soccerway 

2016–2017
Іспанія
Іспанія
2016 в іспанському спорті
2017 в іспанському спорті